Фёдор Блинов: Блинов, Фёдор Абрамович (1831—1902) — механик-самоучка, предприниматель.
 Блинов, Фёдор Андреевич (1810—1882) — нижегородский купец, благотворитель, почётный гражданин Нижнего Новгорода.